Алекса́ндр Ерёмин:
 Еремин, Александр Алексеевич (1909—1993) — советский писатель и литературовед.
 Ерёмин, Александр Андреевич (род. 1995) — российский кёрлингист.
 Ерёмин, Александр Иванович — советский и российский самбист, тренер.
 
 Ерёмин, Александр Михайлович (1872—1920) — уральский казак, генерал-квартирмейстер Уральской армии, генерал-майор.
 Ерёмин, Александр Павлович (род. 1941) — Герой Социалистического Труда.
 Ерёмин, Александр Семёнович (1908—1995) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.